Neofulla är ett släkte av bäcksländor. Neofulla ingår i familjen Notonemouridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bäcksländor
Neofulla